

Toponyme 

 Kongo, un village du Cameroun situé dans l'arrondissement de Gari-Gombo ;
 Kongo, un village du Cameroun situé dans l'arrondissement de Lomié ;
 Kongo, un village du Cameroun situé dans l'arrondissement de Meyomessi ;
 Royaume du Kongo (aussi écrit Congo), le royaume de l'époque pré-coloniale ;
 Kongo central, une des 26 provinces de la république démocratique du Congo.

Pseudonyme 

 Cheick Guillaume Ouedraogo (1975-), un pratiquant français d'arts martiaux mixtes.

Cinéma 

 Kongo, un film américain réalisé par William J. Cowen, sorti en 1932 ;
 Kongo, un téléfilm allemand, diffusé en 2010 ;
 Kongo, un documentaire réalisé par Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, sorti en salle en 2020.

Autres 
Kongo dé&signe aussi notamment :
 Kongō, un navire japonais de 1911 ;
 , trois classes de navires japonais ;
 Kongo, le groupe ethnique kongo, le peuple kongo ;
 Kongo, une danse du peuple Bassa, peuple bantou d'Afrique centrale vivant au Cameroun.
 Kongo ou kikongo, la langue kikongo.